Osoby o tym nazwisku:
 Boris Arkadjew – rosyjski piłkarz
 Dmitrij Arkadjew – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Gieorgij Arkadjew – radziecki dyplomata
 Lew Arkadjew – radziecki i rosyjski pisarz, scenarzysta i dziennikarz